Dévatá (v dévanágarí: देवता) představuje v hinduistické mytologii nižší stupeň božstva podobného křesťanskému strážnému andělovi, které je obvykle zobrazováno v podobě ženy. Existují různé druhy dévatů: vanadévatové (lesní božstva), grámadévatové (vesnická božstva), kuladévatové (rodová božstva, často významní předkové v roli ochránce rodu) a dále také božstva hor, řek, jeskyní atp. Každá kasta má vlastního ochranného dévatu a existují i dévatové pro každou lidskou činnost.

Externí odkazy 
 
 Palani, Sivasiva. "New Angles On Angels." Hinduism Today, říjen 1992.
 Krishna, Nanditha. "Grounded in wisdom." Newindpress on Sunday, 26. duben, 2003.

Indická mytologie
Strážná božstva